Jean de Brosse ist der Name folgender Personen:
*  Jean I. de Brosse († 1433), Seigneur de Sainte-Sévère, Vicomte de Bridiers de iure uxoris und Marschall von Frankreich
 Jean II. de Brosse (wohl 1423–1482/1483), Graf von Penthièvre de iure uxoris, Vicomte de Bridiers und Seigneur de Sainte-Sévère, de Boussac et d’Huriel
 Jean III. de Brosse dit de Bretagne, Comte de Penthièvre und Vicomte de Bridiers
 Jean IV. de Brosse (um 1505–1564), Graf von Penthièvre